Il doppio del Comerica Bank Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Rik De Voest e John Peers erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jonathan Erlich e Andy Ram hanno battuto in finale Chris Guccione e Matt Reid 6–3, 6–7(6–8), [10–2].

Teste di serie 

  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)
  Samuel Groth /  John-Patrick Smith (ritiro)

  Jonathan Erlich /  Andy Ram (Campione)
  Chris Guccione /  Matt Reid (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Comerica Bank Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013